Zafar bezieht sich auf:

 Zafar (Himyaren), die Hauptstadt des Reiches der Himjaren
 einen arabischen Vornamen, türkisch Zafer
 den letzten Mogul-Kaiser von Indien, Bahadur Shah II., der als Dichter den Namen Zafar benutzte
 Zafar (Usbekistan), Ort in der usbekischen Provinz Toshkent

Zafar ist der Familienname folgender Personen:
 Faiza Zafar (* 1996), pakistanische Squashspielerin
 Madina Zafar (* 1998), pakistanische Squashspielerin
 Wasi Zafar (* 1949), pakistanischer Politiker

Siehe auch:
 Zafer Bayramı, türkischer Feiertag der Befreiung
 Safar (Begriffsklärung)